Leucothrinax morrisii, le palmier chaume des Keys, est un petit palmier originaire des Grandes Antilles, du nord des Petites Antilles, des Bahamas et des Keys de Floride. Jusqu'en 2008, il était connu sous le nom de Thrinax morrisii. Il a été séparé du genre Thrinax après que des études phylogénétiques ont montré que son inclusion dans Thrinax rendrait ce genre paraphylétique. Son nom générique combine leuco (en référence à la couleur blanchâtre de ses tiges fleuries et du dessous de ses feuilles) avec Thrinax.

Noms communs 
Leucothrinax morrisii est connu sous le nom de «palmier chaume des Keys» ou de «palmier de chaume cassant» aux États-Unis . A Anguilla, on l'appelle le "palmier balai" ou "buffalo-top", aux Bahamas, miraguano à Cuba et palma de escoba à Porto Rico. D'autres noms communs incluent «palmier chaume à petits fruits», yaray, pandereta, palma de petate, palma de cogollo, guano de sierra et palmita .

La description 
Leucothrinax morrisii est un palmier à feuilles palmées à tiges solitaires brunes ou grises jusqu'à 11 mètres de haut , avec un diamètre de stipe entre 5 et 35  cm. Les feuilles sont bleu-vert pâle ou jaune-vert, blanchâtres sur le dessous. Les pétioles ont entre 27 et 80 cm de long avec des pétioles fendus. Les segments du limbe sont longs de 30 à 70 cm avec une largeur de 2 à 5 cm. Les inflorescences s'étendent au-delà des feuilles et mesurent de 55 à 100 cm de long. Les fruits sont blancs et jaunissent en mûrissant.

Taxonomie 
Phylogénie simplifiée des Cryosophileae basée sur quatre gènes nucléaires et le gène matK plastid.

Leucothrinax est un genre monotypique - il ne comprend qu'une seule espèce, L. morrisii. Cette espèce a été décrite à l'origine par le botaniste allemand Hermann Wendland, qui l'a placée dans le genre Thrinax.

Dans la première édition de Genera Palmarum (1987), Natalie Uhl et John Dransfield ont placé le genre Thrinax dans la sous-famille des Coryphoideae, la tribu des Corypheae et la sous-tribu Thrinacinae  utilisant la classification de la famille des palmiers de Harold E. Moore en 1973. Une analyse phylogénétique ultérieure a montré que les membres de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde des Thrinacinae n'étaient pas étroitement liés. En conséquence, Thrinax et les genres apparentés ont été placés dans leur propre tribu, les Cryosophileae. Une étude des relations phylogénétiques entre les palmiers des Caraïbes a montré que l'espèce alors connue sous le nom de Thrinax morrisii était plus étroitement liée à Coccothrinax, Hemithrinax et Zombia, le reste du genre Thrinax étant un groupe frère de ce clade. Étant donné que l'inclusion de ce genre rendrait Thrinax paraphylétique, Thrinax morrisii a été attribuée à un nouveau genre, Leucothrinax.

Distribution 
Leucothrinax morrisii est originaire des Keys de Floride, de Trinité-et-Tobago, des Bahamas, de Cuba, d'Hispaniola, de Porto Rico, de l'île de la Navasse, d'Anguilla et de Barbuda.

On le trouve dans les forêts sèches et feuillues, les broussailles et les zones côtières. Dans les Keys de Floride, il pousse au bord des Rocklands et dans les pinelands, tandis qu'à Porto Rico on le trouve sur les falaises et sur les crêtes calcaires et ultramafiques. Il peut tolérer la sécheresse et les embruns salés fréquents.

Utilisations 
Les tiges de la plante sont utilisées pour les poteaux et ses feuilles pour le chaume et le tissage.

Références 

 

Cryosophileae
Genre d'Arecaceae (nom scientifique)
Genre d'Arecaceae monotypique
Flore en République dominicaine
Flore aux Caraïbes